

Geografia
Strassoldo, frazione italiana di Cervignano del Friuli.

Persone
Strassoldo - famiglia della nobiltà friulana
Giulio Strassoldo di Sotto - militare dell'esercito austriaco
Giulio Cesare Strassoldo-Grafenberg - generale dell'esercito austriaco
Michele Strassoldo-Grafenberg - militare dell'esercito austriaco
Gioseffo di Strassoldo, poeta friulano
Marzio Strassoldo di Graffembergo, politico friulano, docente universitario e rettore dell'Università di Udine
Franz Kuhn von Kuhnenfeld, generale austriaco